Цзяи:

 Цзяи — город на острове Тайвань.
 Цзяи — один из уездов провинции Тайвань Китайской республики.